ISO 3166-2:CM — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Камеруну. Стандарт охватывает 10 регионов Камеруна. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Камеруна — CM и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительный двухбуквенный код в образован созвучно: названию, аббревиатуре названия региона. Геокоды регионов Камеруна являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — CM, присвоенного Камеруну в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Камеруна 

Геокоды 10 регионов административно-территориального деления Камеруна.

Геокоды пограничных Камеруну государств 
 Чад — ISO 3166-2:TD (на севере и северо-востоке),
 Центральноафриканская Республика — ISO 3166-2:CF (на востоке),
 Габон — ISO 3166-2:GA) (на юге),
 Республика Конго — ISO 3166-2:CG (на юге),
 Экваториальная Гвинея — ISO 3166-2:GQ (на юге),
 Нигерия — ISO 3166-2:NG (на северо-западе).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Камеруна

Ссылки 
 Геокоды Камеруна 

2:CM